Onderdistrict in Indonesië
 Talagasari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Talagasari (Saketi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Talagasari (Banjarwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Talagasari (Kadupandak), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Talagasari (Serangpanjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Talagasari (Sindangbarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Talagasari (Talagasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java